Cane lupo, nome popolare del cane da pastore tedesco
 Cane lupo, nome alternativo del lupo ibrido
 Cane lupo cecoslovacco
 Cane lupo di Kunming
 Cane lupo di Saarloos